2 miejscowości w Polsce:
 Pieczonka – osada w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl
 Pieczonka – przysiółek w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Chociwel

Pozostałe:
 pieczonka – danie kuchni śląskiej